SB 13 steht für:

 Akaflieg Braunschweig SB 13, ein Segelflugzeug
 Tiroler Staatsbahn – Amras bis Vintschgau, eine österreichische Dampflokomotivreihe